Михаэла Ки́рхгассер (, род. 18 марта 1985 года, Шварцах) — австрийская горнолыжница, трёхкратная чемпионка мира в командном первенстве (2007, 2013 и 2015), призёр чемпионатов мира в комбинации и слаломе. Чемпионка мира 2003 года среди юниоров в слаломе. Специализировалась в слаломе, гигантском слаломе и комбинации.

В Кубке мира Кирхгассер дебютировала в 2001 году, в феврале 2007 года одержала свою первую победу на этапе Кубка мира в гигантском слаломе. Второй победы на этапе Кубка мира Михаэле пришлось ждать почти 5 лет — 22 января 2012 она победила в слаломе в словенской Краньской-Горе.

На Олимпиаде-2006 в Турине стартовала в трёх дисциплинах: суперкомбинация — 6-е место, слалом — 5-е место, гигантский слалом — не финишировала.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере так же стартовала в трёх дисциплинах: суперкомбинация — 9-е место, слалом — не финишировала, гигантский слалом — 15-е место.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи заняла 7-е место в суперкомбинации и 12-е в гигантском слаломе.

Завершила карьеру в 2018 году после того, как не сумела отобраться в состав сборной Австрии на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Последний заезд совершила на этапе Кубка мира в немецком Офтершванге 10 марта 2018 года, выйдя на старт в розовой юбке.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Atomic.

Победы на этапах Кубка мира (3)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Горнолыжники Австрии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Чемпионы Австрии по горнолыжному спорту